Запад штата Мараньян () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Мараньян. Население составляет 1 409 940 человек на 2010 год. Занимает площадь 86 788,376 км². Плотность населения — 16,25 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 3 130 607 271,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2408,96 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,615 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Гурупи
 Императрис
 Пиндаре

Мараньян
Мезорегионы Бразилии